Cette page contient les pages d'homonymie de E10, E010 et E-10.

Domaine militaire 
 HMS E10, un sous-marin de la Royal Navy.

Électricité 
 E10, une norme de culot de lampe électrique à vis.

Médecine 
 Diabète sucré insulino-dépendant, d'après la Classification internationale des maladies.

Sport 
 Sentier européen de grande randonnée E10, un sentier de grande randonnée européen.

Transports 
Aéronautique
 Northrop Grumman E-10 MC2A, un projet abandonné d'avion de détection et de commandement aéroporté américain.

Automobile
 Toyota Corolla E10, première génération de la Toyota Corolla.

Carburants
 E10, dénomination de l'essence sans plomb (carburant) contenant 10 % d'agroéthanol distribuée dans l'Union européenne.

Chemin de fer 
 DB série E 10, un type de locomotive de la Deutsche Bahn.

Routes
  Autoroute émiratie E 10  ;
  Route européenne 10, traversant Norvège et la Suède ;
  Route européenne 010au  Kirghizistan.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres